Pyrgopolon cunialense är en ringmaskart som beskrevs av Gatto och Radwanska 2000. Pyrgopolon cunialense ingår i släktet Pyrgopolon och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cunialense